Шотландский Первый Дивизион 1971/1972 () — 75-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 4 сентября 1971 года и закончился 1 мая 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1971/1972
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1971 году
Спорт в Шотландии в 1972 году